When the Heart Calls – film del 1912 diretto da Al Christie
 When the Heart Calls – film del 1912 prodotto dalla Reliance Company
 When the Heart Calls – film del 1912 diretto da Richard Garrick
 When the Heart Calls – film del 1914 diretto da Herbert Brenon